Джадіс
 Джадіс (персонаж), або Біла Чаклунка - персонаж «Хронік Нарнії»
 Джадіс (плем'я) - арабське плем'я, згадується в міфі про плем'я тасм.

 Jadis
 Jadis - музичний колектив з Великої Британії, який виконує свою музику в напрямку нео-прогресивного року.